Поверхностные волны:

 Поверхностные акустические волны